Закир Таджиевич Максумов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился 28 мая 1931 года в узбекской семье. По окончании школы начал работать в типографии.

В 1953 году окончил сельскохозяйственный техникум и продолжил трудовую деятельность в должности агронома.

В 1960 году окончил Ташкентский институт сельского хозяйства по специальности «учёный агроном». С 1959 года член КПСС.

После окончания института с 1960 года по 1963 год работал старшим агрономом, управляющим отделения, с 1964 года по 1970 год директором совхоза «Пятилетия Узбекистана» Аккурганского района Ташкентской области. В это время за высокие показатели в труде совхоз был награждён орденом Ленина.

C 1970 года 1982 года выдвигался первым секретарем Бекабадского, с февраля 1982 по 1986 годы первым секретарем Аккурганского райкома Компартии Узбекистана. C марта 1986 года по 1994 год работал Начальником отдела хлопководства Ташкентского областного агропрома.

Являлся депутатом Верховного Совета Узбекской ССР VII—VIII, IX-и X созывов, избирался делегатом XVII-XVIII-XIX-XX съездов компартии Узбекистана.

За доблестный труд и беззаветное служение народу был награждён Орденами Ленина, «Октябрьской революции», «Трудового Красного знамени» (дважды), а также медалями и почетными грамотами партии и правительства.

Умер в 2017 году после непродолжительной болезни.

Литература 
 Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР: Десятый созыв. (Краткие биографические сведения). — Т.: Узбекистон, 1981. — С. 56.

Выпускники Ташкентского сельскохозяйственного института
Первые секретари районных комитетов КП Узбекистана
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета Узбекской ССР 10-го созыва